L'équipe cycliste Pío Rico-Alcaldía La Vega est une équipe cycliste bolivienne, ayant le statut d'équipe continentale depuis 2021.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI America Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Pio Rico Cycling Team en 2022

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste en Bolivie
Équipe cycliste continentale